Panoramaturm ist der Name diverser Aussichtstürme:

 Panoramaturm (Heide Park), im Heide Park Resort in Soltau, Niedersachsen
 Panoramaturm Betzelhübel, nahe Steinbach bei Ottweiler, Saarland
 Panoramaturm Pleigne, in Pleigne im schweizerischen Kanton Jura
 Panoramaturm auf dem Berg Wurbauerkogel, Oberösterreich